Idiot (Fjodor Dostojevski), Knjiga Fjodora Dostojevskog
Idiot, treći stupanj retardacije (često korišten izraz kao uvreda) 

et:Idioot (täpsustus)
pl:Idiota
pt:Idiota